Roel puede referirse a:

Heráldica 
 Roel, pieza circular que aparece en numerosos escudos.

Personas 
 Roel Paulissen, deportista belga. 
 Roel Brouwers, futbolista neerlandés.
 Roel Dieltiens, chelista belga.
 Roel Wiersma, futbolista neerlandés.
 Roel Reiné, director de cine holandés.
 Santiago Roel, historiador, abogado y político mexicano.
 Gabriela Roel, actriz mexicana.
 Adriana Roel, actriz mexicana.
 Virgilio Roel Pineda, intelectual y escritor peruano. 
 Josafat Roel Pineda, folclorista, etnomusicólogo y antropólogo peruano.
 José Roel Lungay, cantante, compositor y sacerdote filipino. 
 Santiago Roel Melo, abogado, político e historiador mexicano.
 Carlos Alayza y Roel, ingeniero y político peruano. 
 Adriana García Roel, escritora y profesora mexicana.